Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1984 среди юношей до 16 лет начался 20 октября 1982 года и окончился 30 апреля 1984 года. 27 сборных были разбиты на 8 групп по две, три и четыре команды. Команды, занявшие первые места в группах выходили в четвертьфинал, где в двухматчевом противостоянии выявляли победителя. Победители четвертьфиналов выходили в финальную стадию.

Квалификационный раунд

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Четвертьфиналы 

|}

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)